B 182 bezeichnet:
 die Bundesstraße 182 in Deutschland
 die Brennerstraße in Österreich

Abkürzung